Il nome Carlo II viene usato per riferirsi a diversi personaggi storici:

 Re:
 Carlo II di Francia (detto anche Carlo il Calvo) (823-877) re dei Franchi occidentali (840-877), re di Aquitania (838-855), re di Lotaringia (869-877), imperatore dell'Impero carolingio (875-877), re d'Italia e re di Provenza (875-877).
 Carlo II d'Angiò (1248-1309)
 Carlo II di Navarra (1332-1387)
 Carlo II d'Inghilterra (1630-1685)
 Carlo II di Spagna o d'Asburgo (1661-1700)
 Carlo II di Romania (1893-1953) re: 1930-1940

 Altri:
 Carlo II di Savoia, Duca di Savoia
 Carlo Emanuele II di Savoia, Duca di Savoia
 Carlo II di Parma, Duca di Parma e Piacenza
 Carlo II di Gonzaga-Nevers, Duca di Mantova e Monferrato
 Carlo II Cybo-Malaspina, Duca di Massa e Carrara
 Carlo II, Duca di Borbone
 Carlo II, Duca di Lorena
 Carlo II d'Austria
 Carlo II di Baden
 Carlo II, vescovo di Torino dal 1164 1170